Hölz ist der Familienname folgender Personen

 Heribert Hölz (* 1942), deutscher Journalist
 Johannes Hölz (1906–1945), deutscher Generalmajor
 Karl Hölz (1942–2017), deutscher Romanist und Literaturwissenschaftler
 Max Hoelz (auch Max Hölz) (1889–1933), deutscher Kommunist
 Peter Hölz, Oberstadtdirektor der Städte Solingen und Düsseldorf
 Sebastian Hölz (* 1972), deutscher Schauspieler
 Willi Hölz (1929–2010), deutscher Fußballtorwart

Siehe auch:
 Max Hölz. Ein deutsches Lehrstück, deutscher Fernsehfilm von 1972